Vi sono diversi palazzi nel mondo che hanno tale denominazione:

 Palazzo d'Inverno – Pechino
 Palazzo d'Inverno – San Pietroburgo
 Palazzo d'Inverno – Khan Bogd a Ulan Bator
 Palazzo d'Inverno del Principe Eugenio – Vienna